Биологическая станция:

 Биологическая станция — научно-исследовательское и учебное учреждение
 Биологическая станция Харьковского Национального университета им. В. Н. Каразина — место проведения научных исследований и студенческой практики биологического факультета Харьковского Национального университета им. В. Н. Каразина